Een verkeersweg:
 M-1.8 (Bosnië en Herzegovina)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.8 (Joegoslavië)